Bethel Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bethel Corners (Cayuga County, New York)
 Bethel Corners (Oswego County, New York)